Ла Пуерта Бланка има више значења:

 Ла Пуерта Бланка (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта Бланка (Сан Мартин Идалго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пуерта Бланка (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пуерта Бланка (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику